

Geografia 
 Spagna 
Vélez-Blanco – comune spagnolo della provincia di Almería
 Stati Uniti d'America 
 Blanco – CDP della contea di San Juan, Nuovo Messico
 Blanco – località della contea di Blanco, Texas

Persone 
Blanco – cantante italiano
Billy Blanco – cantante e compositore brasiliano
Cuauhtémoc Blanco – calciatore messicano
Jean Carlos Blanco – calciatore colombiano
Lua Blanco – cantante e attrice brasiliana, nipote di Billy
Manuel Blanco Encalada – primo presidente del Cile
Pedro Blanco Soto – politico e preseidente della Bolivia
Ramón Blanco y Erenas – generale spagnolo
Roberto Blanco – cantante e attore cubano naturalizzato tedesco
Serge Blanco – rugbista francese

Altro
 Blanco – singolo di Pitbull del 2009, dall'album Rebelution
 Blanco – singolo di J Balvin del 2019
4478 Blanco – asteroide del sistema solare
Arrêt Blanco – sentenza del Tribunale dei Conflitti francese del 1873
Blanco Pro Cycling Team – squadra ciclistica